Název Ďurkovský potok má více vodních toků:

 Ďurkovský potok (přítok Olšavy) – levostranný přítok Olšavy na Slovensku v okrese Košice-okolí
 Ďurkovský potok (přítok Rimavice) – pravostranný přítok Rimavice na Slovensku v okrese Poltár
 Ďurkovský potok (přítok Trebušovského potoka) – pravostranný přítok Trebušovského potoka na Slovensku v okrese Veľký Krtíš
 Ďurkovský potok (přítok Zbojského potoka) – pravostranný přítok Zbojského potoka na Slovensku v okrese Snina